Midshipman Easy (1915), een film van Maurice Elvey
Midshipman Easy (1935), een film van Carol Reed